Эрин Чемберс (; 24 сентября 1979, Портленд, Орегон) — американская актриса кино и телевидения.

Ранние годы 
Эрин Чемберс родилась в Портленде, Орегон, но в настоящее время она проживает в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Эрин окончила Университет Бригама Янга.

Карьера 
Эрин дебютировала в кино в 1995 году, озвучив роль в английской версии японского мультфильма «Шёпот сердца». В 2004 году Чемберс сыграла роль Кэти в телесериале «Дрейк и Джош». В 2008 году Эрин спродюсировала фильма «», в котором она также сыграла роль сестры Рэйчел Тейлор.

Личная жизнь 
С 21 декабря 2002 года Чемберс замужем за Карсоном Маккеем. У супругов есть двое детей: сын Роэн Джеймс Маккей (род. 2 июня 2016) и дочь Лилиан Мэй Маккей (род. в июне 2018).

Избранная фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт Эрин Чемберс

Киноактрисы США